Doug Jones (acteur), een Amerikaans acteur
 Doug Jones (politicus),  een Amerikaans jurist en politicus